Kaiser-Wilhelm-Turm ist der Name von Aussichtstürmen, die immer noch so heißen, teils aber auch Alternativnamen haben:

erhaltene Kaiser-Wilhelm-Türme:
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Bad Schmiedeberg), in der Dübener Heide auf der „Schönen Aussicht“, in Bad Schmiedeberg, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Eutin), auf der Wilhelmshöhe am Kellersee, in Fissau (Eutin), Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Herne), Wasser- und Aussichtsturm auf dem Beimberg, in kreisfreier Stadt Herne, Nordrhein-Westfalen
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Hohe Acht), in der Eifel auf der Hohen Acht, nahe Adenau, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Kaiser-Wilhelm-Turm, im Schwarzwald auf dem Hohloh, bei Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg – siehe Hohlohturm
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Holzminden), in Holzminden, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Kaiser-Wilhelm-Turm, auf den Lahnbergen in Marburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen – siehe Spiegelslustturm
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Neugattersleben), im Schlosspark von Neugattersleben (Nienburg (Saale)), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Kaiser-Wilhelm-II.-Turm, auf der Sackpfeife, bei Hatzfeld, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Schläferskopf), im Taunus auf dem Schläferskopf, in Wiesbaden-Klarenthal, kreisfreie Stadt in Hessen
 Kaiser-Wilhelm-Turm, im Harz auf dem Armeleuteberg, bei Wernigerode, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt – siehe Kaiserturm (Wernigerode)

nicht erhaltene Kaiser-Wilhelm-Türme:
 Kaiser-Wilhelm-I.-Turm, auf dem Carlsberg in Danzig-Oliva, Polen
 Kaiser-Wilhelm-Turm (Essen), in Stoppenberg, in kreisfreier Stadt Essen, Nordrhein-Westfalen
 Kaiser-Wilhelm-I.-Turm, im schlesischen Meffersdorf, heute Pobiedna, Polen
 Kaiser-Wilhelm-Turm, auf dem Śnieżnik Kłodzki in Polen, am 11. Oktober 1973 gesprengt

Kaiser-Wilhelm-Türme, die zwischenzeitlich umbenannt oder umgewidmet wurden:
 Fuchsturm (Gera), auf dem Fuchsberg in Debschwitz, kreisfreie Stadt Gera, Thüringen
 Grunewaldturm, auf dem Karlsberg in Berlin-Grunewald
 Österbergturm, auf dem Österberg in Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Wilhelm-Raabe-Warte, im Harz auf dem Eichenberg, bei Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wolfertturm, in der Wolfertanlage in Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kaiserturm
 Kaiser-Wilhelm-Denkmal